Mika Kulmala – fiński działacz sportowy, dyrektor Fińskiego Związku Narciarskiego
 Mika Kulmala (ur. 1974) – fiński piłkarz
 Mika Kulmala (ur. 1989) – fiński skoczek narciarski